Hrvatska:
 Brezje (Dubrava), naselje u općini Dubrava (općina)
 Brezje (Gornja Stubica), naselje u općini Gornja Stubica
 Brezje (Sveta Nedelja), gradsko naselje Svete Nedelje
 Brezje (Sveti Juraj na Bregu), naselje u općini Sveti Juraj na Bregu
 Brezje Dobransko, naselje u općini Skrad, Primorsko-goranska županija
 Brezje Dravsko, naselje u općini Cestica, Varaždinska županija
 Brezje Miholečko, naselje u općini Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija
 Brezje Vivodinsko, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija

BiH:
 Brezje (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Brezje (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare
 Brezje (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Brezje (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Slovenija:

 Brezje (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Brezje (Mozirje, Slovenija), naselje u općini Mozirje
 Brezje (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto
 Brezje (Radovljica, Slovenija), naselje u općini Radovljica
 Brezje (Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija), naselje u općini Sveti Jurij ob Ščavnici
 Brezje (Zagorje ob Savi, Slovenija), naselje u općini Zagorje ob Savi
 Brezje nad Kamnikom, naselje u općini Kamnik
 Brezje ob Slomu, naselje u općini Šentjur pri Celju
 Brezje pod Nanosom, naselje u općini Postojna
 Brezje pri Bojsnem, naselje u općini Brežice
 Brezje pri Dobjem, naselje u općini Dobje
 Brezje pri Dobrovi, naselje u općini Dobrova-Polhov Gradec 
 Brezje pri Dobu, naselje u općini Domžale
 Brezje pri Dovškem, naselje u općini Krško
 Brezje pri Grosupljem, naselje u općini Grosuplje
 Brezje pri Kumpolju, naselje u općini Litija
 Brezje pri Lekmarju, naselje u općini Šmarje pri Jelšah
 Brezje pri Lipoglavu, naselje u općini Ljubljana 
 Brezje pri Ločah, naselje u općini Slovenske Konjice 
 Brezje pri Oplotnici, naselje u općini Oplotnica 
 Brezje pri Podplatu, naselje u općini Rogaška Slatina 
 Brezje pri Poljčanah, naselje u općini Slovenska Bistrica 
 Brezje pri Raki, naselje u općini Krško 
 Brezje pri Rožnem Dolu, naselje u općini Semič 
 Brezje pri Senušah, naselje u općini Krško 
 Brezje pri Slovenski Bistrici, naselje u općini Slovenska Bistrica 
 Brezje pri Šentjerneju, naselje u općini Šentjernej 
 Brezje pri Trebelnem, naselje u općini Trebnje 
 Brezje pri Tržiču, naselje u općini Tržič 
 Brezje pri Veliki Dolini, naselje u općini Brežice 
 Brezje pri Vinjem Vrhu, naselje u općini Semič 
 Brezje v Podbočju, naselje u općini Krško